Лонтрелл Денелл Уильямс-мл. (родился 8 ноября 1999 года), более известный как Pooh Shiesty — американский рэпер и автор песен из Мемфиса. Он подписан на лейблы Atlantic Records и 1017 Records. Его популярность начала расти в 2020 году, наиболее известен своей песней «Back in Blood» при участии Lil Durk. Shiesty выпустил дебютный микстейп Shiesty Season 5 февраля 2021 года.

Ранняя жизнь 
Pooh Shiesty родился в Мемфисе, Теннесси 8 ноября 1999 года. В шестнадцать лет он переехал в Флугервил. Начал заниматься музыкой в 18 лет.

Исполнение 
Pooh Shiesty был вдохновлён Chief Keef, Kodak Black и Лилом Уэйном. Последнего он слушал дольше всех и тот больше всего на него повлиял.

Проблемы с законом 
13 октября 2020 года Pooh Shiesty был арестован в связи со стрельбой на Бей-Харбор, Флорида, к которой он, как сообщается, был причастен. Сначала ему было предъявлено несколько обвинений, включая вооружённое ограбление, нападение с отягчающими обстоятельствами, нанесение побоев и воровство. Стрельба, в результате которой двое мужчин были госпитализированы, возможно, произошла из-за обмена наркотиками и кроссовками. В тот же день рэпер был освобождён.

9 июня 2021 года Уильямс снова был арестован в связи со стрельбой в стриптиз-клубе на северо-западе Майами-Дейд. Он содержался под стражей без залога и оставался в тюрьме, несмотря на то, что жертва стрельбы отреклась от своих показаний. 29 июня ему было предъявлено обвинение в ограблении на островах Бэй-Харбор, а 8 июля федеральный судья приказал ему содержаться под стражей без залога до суда.

4 января 2022 года Уильямс признал себя виновным по обвинению в федеральном заговоре.

Дискография

Микстейпы

Синглы

Как главный исполнитель

Как гостевой исполнитель

Другие песни в чартах

Гостевые участия

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Рэперы США
Рэперы, известные под псевдонимами